Акпер Алиев — советский писатель и литературовед.

Биография 
Родился в 1908 году в Ашхабаде. Член КПСС с 1943 года.

С 1927 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1927—1981 гг. — поэт, преподаватель Туркменского педагогического института, участник Великой Отечественной войны, секретарь Союза писателей Туркменской ССР, заведующий кафедрой туркменоведения ТГПИ имени Горького, автор работ о туркменской литературе, монографии о жизни и творчестве поэта 19 в. Кемине,

Умер в Ашхабаде в 1981 году.

Сочинения 
 Кеминэниц емри ве дередидилиги, Ашгабат, 1956;
 Октябрь ве туркмен эдэбияты, Ашгабат, 1957;
 Ики ёлун, чатрыгында, Ашгабат, 1960;
 Дунйэ аяга галяр, Ашгабат, 1962;
 в рус. пер. — Стихи, М., 1951;
 Родина моя, Ашхабад, 1952.

Ссылки 
 
 Некролог

Писатели СССР